Уличная свеча также известная как смоляной факел или садовая свеча (, , ) — большая (обычно 10 см шириной), горящая снаружи свеча в виде чайного света. Они обычно встречаются в Скандинавии и используются в качестве наружного украшения в частных садах, могилах или на обочинах дорог или тропинок. Они сделаны из парафина в металлической чашке с толстым сантиметровым фитилём, который нагревается до 1000 градусов ° C. Из-за высокой температуры и того факта, что они разработаны таким образом, чтобы быть защищёнными от атмосферных воздействий, их необходимо правильно заполнять свечными щипцами.

См. также 
 Факел Тики — ещё один вид уличной свечи

Примечания 

Садово-парковые сооружения
Свечи